Министерство юстиции — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе:
 в сфере исполнения уголовных наказаний;
 регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния; 
 обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов; 
 правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния.

Функции 
К функциям Министерства юстиции часто относятся:
 Проверка законопроектов на соответствие конституции и другим законам страны;
 Юридическая оценка и толкование нормативно-правовых актов;
 Регистрация и легализация общественных организаций, партий, союзов и т.д.;
 Контроль деятельности нотариата;
 Контроль деятельности судов;
 Повышение правовой грамотности населения.

Перечень функций и полномочий зависит от конкретной страны.

Россия, СССР, Российская империя

Ссылки Азербайджан 
 
 Официальный сайт Минюста Российской Федерации